2 miejscowości w Polsce:
 Różanów – wieś w woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Kiernozia
 Różanów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żyrardowskim, w gminie Wiskitki